Študlov est un toponyme qui peut désigner :

Študlov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Študlov, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie